Байбородов, Иван Петрович (1903—1951) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Байбородов, Фёдор Михайлович (1929—1985) — Герой Социалистического труда.
 Байбородов, Юрий Иванович (1932—2017) — советский и российский инженер-конструктор, профессор, заслуженный энергетик Российской Федерации (1998), лауреат Государственной премии СССР (1985).